Olij ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Olij (1920–1996), niederländischer Boxer und Kollaborateur
 Nick Olij (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Sam Olij (1900–1975), niederländischer Boxer und Kollaborateur